Attulus helveolus  — вид аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Этот вид встречается в Европе.

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2008): The world spider catalog, version 9.0. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Животные, описанные в 1871 году
Паукообразные Европы
Таксоны, описанные Эженом Симоном